Jeziora w Polsce: 
 Jezioro Grabowskie – jezioro na Kaszubach, w rejonie miejscowości Grabowo Kościerskie
 Jezioro Grabowskie – jezioro na obszarze MSIGrabów, w dzielnicy Ursynów w Warszawie